Danae est un genre de plantes de la famille des Asparagaceae.

Espèces (non exhaustif) 
 Danae racemosa, le Laurier d'Alexandrie

Liens externes 
 
 

Liliaceae